Bonhomme Richard eller Bon Homme Richard är ett namn som fem fartyg i amerikanska flottan har burit:

  (tidigare Duc de Duras) – en fregatt som byggdes i Frankrike och som ställdes till John Paul Jones förfogande 1779 
 En Bon Homme Richard skulle blivit en kryssare av Wampanoag-klass vid skeppsvarvet Washington Navy Yard. Hennes konstruktion avbröts 1864 
  – namnändrades till Yorktown innan sjösättningen 
  – ett hangarfartyg av Essex-klass som deltog i strider i slutet av andra världskriget, Koreakriget och Vietnamkriget
  – var ett amfibiskt attackfartyg av Wasp-klass. Fartyget togs i tjänst 15 augusti 1998 och ströks från flottans register 15 april 2021. Fartyget skadades svårt vid en brand 2020.

Namn på amerikanska örlogsfartyg